Яросла́в Генна́дьевич Я́мполь (; ) — украинский футболист, полузащитник. Выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-18.

Биография 
Ярослав Ямполь — воспитанник слобожанского футбола. Первые шаги в футболе делал в родном Сватово, затем обучался в Купянске, где за местный «Оскол» играл его отец Геннадий Ямполь. Первым тренером Ярослава в Купянске был Юрий Александрович Гречанников. В одной группе с Ямполем занимался также Виталий Пономарь. В чемпионате ДЮФЛУ в 2002—2006 годах сыграл 63 матча и забил 28 голов за купянскую «Мрию», в 2006—2007 годах провел 13 матчей (2 гола) за донецкий «Шахтёр».

После завершения обучения Ямполь был зачислен в «Шахтёр-3». В 2008 году юный футболист был отправлен в аренду в луганский «Коммунальник», в которого стал победителем Группы В второй лиги. После завершения аренды возвратился в «Шахтёр-3». Когда Ямполю исполнилось 20 лет, он, по собственным словам, стал «староват» для «Шахтёра-3». Ему предложили попробовать силы в минском «Динамо». В Белоруссии футболист становился бронзовым призёром чемпионата.

После возвращения на Украину играл в первой лиге за краматорский «Авангард», «Александрию», криворожский «Горняк», «Черкасский Днепр» и ФК «Сумы».

В феврале 2018 года подписал контракт с кропивницкой «Звездой». 10 марта дебютировал в Премьер-лиге, выйдя в стартовом составе в матче кропивничан против каменской «Стали». В июне 2018 года после вылета «Звезды» в первую лигу покинул команду. Первую половину сезона 2018/19 провёл в составе перволигового «Горняка-Спорт».

25 января 2019 года подписал контракт с харьковским клубом «Металлист 1925». Дебютировал в составе «жёлто-синих» 23 марта того же года в игре против «Днепра-1», проведя полный матч.

Выступления за сборную 
В 2007 году вызывался в юношеские сборные U-17 и U-18, за которые провёл в сумме 6 матчей.

Достижения 
 Бронзовый призёр Чемпионата Белоруссии: 2012
 Серебряный призёр Первой лиги чемпионата Украины: 2015/16
 Победитель Второй лиги Украины: 2007/08

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Коммунальник» Луганск
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Краматорск»
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Горняк» Кривой Рог
Игроки ФК «Черкащина»
Игроки ФК «Сумы» (2008)
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Металлист 1925»
Игроки ФК «Свит»